Щуп:
 Прибор для исследования в виде:
 бура или сверла для проникновения внутрь твёрдого материала;
 пустотелого прута для захвата сыпучих материалов;
 тонкого металлического прута для обнаружения пустот и сыпучих материалов или для обнаружения твёрдых материалов внутри мягких.
 В сапёрном деле — металлический, заострённый стержень (либо несколько стержней, закреплённых веерообразно — т. н. многорожковый щуп), при помощи которого зондируют (прокалывают) почву или снег с целью обнаружения мин контактным способом. Применяется для поиска мин любого типа, но в первую очередь для поиска мин в неметаллическом корпусе (деревянном, пластиковом и т. п.), труднообнаружимых миноискателем.
 Щуп измерительный — инструмент для измерения очень малых расстояний контактным способом, представляющий собой набор тонких металлических пластинок различной толщины с нанесенным на них размером (толщина пластинки). В зазор вводят пластинки набора до тех пор, пока следующая по толщине пластинка не перестаёт помещаться в измеряемый зазор.
 Щуп индуктивный — прибор для бесконтактной проверки целостности проводов.

Примечания 

Измерительные приборы